Marcus steht für:
 Marcus, römischer Name bzw. männlicher Vor- und Familienname, siehe Markus (Vorname) bzw. Markus (Familienname)
 L. Marcus, britischer Automobilhersteller
 Marcus (Band), eine ehemalige US-amerikanische Rockband

Marcus  ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marcus (Illinois)
 Marcus (Iowa)
 Marcus (Kentucky)
 Marcus (South Dakota)
 Marcus (Washington)
 Marcus Hook, Pennsylvania

Siehe auch:
 Minami-Torishima (Marcusinsel), japanische Koralleninsel im Pazifischen Ozean
 Marcus-Theorie, chemische Theorie
 Markus
 Marcos